Raymond C. Bushland, entomologiste ayant mis au point la technique de l'élevage des mâles stériles.
, ville du Texas

Voir aussi
Bush